Rämö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
  (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Karri Rämö (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
  (né en 1980), gardien finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois